Список бывших населённых пунктов на территории сельского поселения „Медведево“ Ржевского района Тверской области.

Примечания